Palazzo del Conte – Birsay nelle isole Orcadi
Palazzo del Conte – Kirkwall nelle  isole Orcadi
Palazzo del Conte – Scarlino in provincia di Grosseto